Stanstead hat folgende Bedeutungen:

 Stanstead (Québec), Ort in Québec, Kanada
 Stanstead (Suffolk), Ort in England